Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Caracas 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Verónica Cepede Royg che ha battuto in finale Laura Pigossi 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 María Irigoyen (semifinali)
 Verónica Cepede Royg (Campionessa)
 Adriana Pérez (secondo turno)

 Catalina Pella (quarti di finale)
 Montserrat González (semifinali)
 Laura Pigossi (finale)
 Ana Sofía Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Caracas 2013